Суперкубок Европы 1975 года прошёл 9 сентября и 6 октября на Олимпийском стадионе в Мюнхене и Республиканском стадионе в Киеве. Турнир не был включён в официальный календарь УЕФА. В турнире встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1974/75 «Бавария» и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1974/75 «Динамо Киев». 

В первом матче был зафиксирован счёт 1:0 в пользу «Динамо», во втором — 2:0, также в пользу «Динамо». Все 3 мяча в обоих матчах забил капитан киевлян Олег Блохин, ставший в том же 1975 году обладателем награды «Золотой мяч». В ответном матче «Бавария» была ослаблена отсутствием своего супербомбардира Герда Мюллера.

Отчёт о матче

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1974/1975
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1974/1975

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на сайте RSSSF.com

1975
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Динамо» Киев
Международные соревнования по футболу в СССР
Международные соревнования по футболу в Киеве
Сентябрь 1975 года
Октябрь 1975 года
Спорт в Германии в 1975 году
Футбол в СССР в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Спорт на Украине в 1975 году
События 9 сентября
Международные соревнования по футболу в Германии
События 6 октября